Edificis:
 Edifici Olympia de València.
 Olympia (París), teatre musical de París
 Saló Olímpia va ser un teatre de Barcelona, situat al Paral·lel i que va funcionar entre 1900 i 1909.
 Toponímia: Olympia (Washington), capital de l'Estat de Washington (EUA)
 Obres:
 Olympia (Manet), quadre de Manet
 Olympia (pel·lícula), pel·lícula alemanya.
 'Olympia', òpera del compositor Adalbert Spiller (1846-1904).

Vegeu també 
 Olímpia (desambiguació)